

Cinema
Punto di rottura (Breaking Point) – film del 1976 
Doppio sospetto (Breaking Point) – film del 1994
Breaking Point – film del 2009

Musica
Breaking Point – album dei Digital Summer
Breaking Point – album dei Lunatic Calm
Breaking Point – singolo di Keri Hilson
Breaking Point – gruppo musicale statunitense attivo dal 1999

Televisione
Breaking Point – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1963 al 1964
Breaking Point – serie televisiva britannica trasmessa nel 1966
Breaking Point – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2011
Oltre il ricordo (Breaking Point) – film per la televisione statunitense del 1989
Breaking Point – episodio della quinta stagione della serie televisiva statunitense Il cavaliere solitario trasmesso il 24 gennaio 1957
Breaking Point – episodio della quinta stagione della serie televisiva statunitense CHiPs trasmesso il 3 gennaio 1982 
Breaking Point – episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense Sulle strade della California trasmesso il 12 dicembre 1975
Breaking Point – episodio della sedicesima stagione della serie televisiva britannica Dixon of Dock Green trasmesso il 13 settembre 1969
Breaking Point – episodio della sesta stagione della serie televisiva britannica Metropolitan Police trasmesso il 3 luglio 1990
Breaking Point – episodio della prima stagione della serie televisiva statunitense Target trasmesso nel 1958

Letteratura
Breaking Point – romanzo di Tom Clancy del 1999

Altro 
Breaking Point – evento di wrestling promosso dalla WWE